Martina Navrátilová e Anne Smith hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 Martina Navrátilová /  Anne Smith (Campionesse)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (semifinali)
 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (secondo turno)

 Rosalyn Nideffer /  Tanya Harford (terzo turno)
 Leslie Allen /  Mima Jaušovec (secondo turno)
 Bettina Bunge /  Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Jo Durie /  Anne Hobbs (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1982